Mignano Monte Lungo – comune italiano in provincia di Caserta
Mignano – frazione del comune italiano di Pieve Santo Stefano in provincia di Arezzo
Silvio Mignano – scrittore italiano

Pagine correlate 
Mignani